Anisopogon är ett släkte av tvåvingar. Anisopogon ingår i familjen rovflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rovflugor
Anisopogon